

Toponyme



Messines, municipalité canadienne dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau en Outaouais.

Messines, ville et une commune néerlandophone à facilités  située dans la Région flamande en Flandre-Occidentale (région du Westhoek).

São Bartolomeu de Messines, paroisse de la commune de Silves.

Voir aussi 
 
 
 Messine, ville d’Italie

Homonymie de toponyme